MPD représente :

 Music Player Daemon, un logiciel de lecture audio.
 Le modèle physique des données, une représentation des entités d'une base de données relationnelle.
 En anthropologie, le mode de production domestique.
 La police métropolitaine de la ville de Washington : le Département de la police métropolitaine du district de Columbia (MPDC).